Torneig de tennis masculí: Rakuten Japan Open Tennis Championships 2016
 Torneigs de tennis femení: 
 Japan Women's Open Tennis 2016 (WTA International)
 Toray Pan Pacific Open 2016 (WTA Premier)